Young Guns steht für:

 Young Guns (Film), US-amerikanischer Film (1988)
 Young Guns 2 / Young Guns II, US-amerikanischer Western von Geoff Murphy (1990), siehe Blaze of Glory – Flammender Ruhm 
 Young Guns (Album), Jazzalbum von Pat Martino und Gene Ludwig (2014)
 Young Guns (Band),  britische Alternative-Rock-Band aus High Wycombe in Buckinghamshire
 Young Guns (Go for It), Dance-Pop-Song von Wham! aus dem Jahr (1982)
 Young Guns (Lied), Lied von Lewi White, Ed Sheeran, Yasmin, Griminal und Devlin (2011)